Een meisjesnaam, zie Amalia
 Een film van Jean-Pierre Jeunet, zie Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
 Amélie (musical), gebaseerd op de film